Села:
 Вітрівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Вітрівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Вітрівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Вітрівка — Київська область, Макарівський район
 Вітрівка — Харківська область, Балаклійський район

 Вітрівка — колишнє село в Кіровоградській області.